Гала́ц ():
 Галац — місто в Румунії, центр однойменного повіту
 Галац — село в Румунії, повіт Алба, Златненська міськрада, населення 392 особи
 Галац — село в Румунії, в повіті Хунедоара
 Галац — повіт (жудець) у Румунії